Ярин — русская фамилия. Известные носители:
 Ярин, Андрей Вениаминович (род. 1970) — российский государственный деятель, финансист, сын В. А. Ярина.
 Ярин, Артур — украинский русскоязычный литератор.
 Ярин, Вениамин Александрович (1940—2011) — советский государственный деятель, народный депутат СССР (1989—1991), член Президентского совета СССР (1990—1991), сооснователь Объединённого фронта трудящихся.